A Associação Académica da Preguiça é um clube de futebol de Preguiça na ilha do São Nicolau, em Cabo Verde. Com Caleijão e Praia Branca, sem uma título. Clube esse afiliado da Académica de Coimbra de Portugal.

Recentamente, a Académica terminou em quinta no ano de 2015 com 17 pontos, quarta em 2016 com 13 pontos, e um grande sucesso de clube, finido a segunda posição com 8 vitórias, 22 gols e 28 pontos.

Estádio

O clube joga no Estádio João de Deus Lopes da Silva com capacidade para 1.000 pessoas. Outros clubes populares que jogam no estádio incluem SC Atlético e Desportivo Ribeira Brava.

Classificações regionais

Estadísticas
Melhor posição: 2a (regional)
Apresentadas na competições das taças regionais: 6
Apresentadas na competições das super taças regionais: 6
Melhor temporada: 2017 (28 pontos, 8 vitórias, 4 empates)
Melhor pontos totais na temporada: 28 (regional), em 2017
Melhor vences totais na temporada, nacional: 8 (regional), em 2017
Melhor vences totais: 7 (nacional), em 2004

Notas e referências

Ligação externo
Académica da Preguiça na Zerozero
Académica da Preguiça na Ogol
 Académica da Preguiça na Sports Mídia (Sports Média)

Clubes de futebol de Cabo Verde
Ribeira Brava (Cabo Verde)
Liga Insular de São Nicolau